David Wolfson ist der Name folgender Personen:

*David Wolfson, Baron Wolfson of Sunningdale (1935–2021), britischer Politiker
 David Wolfson (Schauspieler), Schauspieler 
 David Wolfson (Komponist) (* 1964), US-amerikanischer Komponist
 David Wolfson, Baron Wolfson of Tredegar (* 1968), britischer Politiker

Siehe auch:
 David Wolffsohn